Константин Андреевич Пархоменко (; 25 мая 1991, Одесса, УССР) — украинский футболист, полузащитник

Игровая карьера 
Родился в Одессе в семье футболиста Андрея Пархоменко. Воспитанник ДЮФК им. Беланова. Первый тренер — Сергей Павлович Малюта. В первенстве ДЮФЛ Украины провёл 28 матчей за одесские «Авангард-Промрынок 7 км» (2004/05) и ДЮСШ-9 (2005/06).

Дебютировал в профессиональном футболе под руководством отца в южносахалинском «Сахалине» (3-я лига) в 2006 году. Вышел с этой командой во вторую российскую лигу.

В сезоне-2008/09 играл за дубль киевского «Динамо», после чего перешёл в овидиопольский «Днестр».

Весной 2011 года сыграл за ПФК «Александрия» 11 матчей, выиграв золотые медали первой лиги. С лета 2011 года — в ФК «Одесса», а с 2015 года — в зарянских «Балканах».

В составе студенческой сборной Украины выступал на Универсиаде 2017 года.

Достижения 
 Победитель чемпионата Украины среди команд первой лиги: 2010/11.
 Двукратный чемпион Украины среди любителей: 2015, 2016.
 Финалист Кубка Украины среди любителей: 2015.

Примечания

Ссылки 
 Досье на официальном сайте Балкан
 Константин Пархоменко: «Профессиональному футболисту не надлежит строить далеко идущие планы»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Одесса»
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Балканы»